Ры́жик:

 Рыжик — группа видов грибов рода Млечник ().
 Рыжик () — род растений семейства Крестоцветные.
 Рыжик — автобиографическая повесть Жюля Ренара (1894).
  — немой фильм-драма 1925 года, экранизация повести Жюля Ренара.
  — звуковой фильм-драма 1932 года, экранизация повести Жюля Ренара.
 Рыжик — повесть Алексея Свирского.
 Рыжик — фильм-драма 1960 года по мотивам одноимённой повести Алексея Свирского.
Фамилия
Рыжик, Валерий Идельевич (1937—) — советский и российский преподаватель математики, автор учебников и методических пособий. 
 Рыжик, Иосиф Моисеевич (1918(?)—1941) — советский математик, один из авторов таблиц интегралов, известных как «Градштейн и Рыжик».

См. также 
 Рыжики
 Рыжиков
 Рыжиково